Beacon Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Anguttuaq, ö i Nunavut, tidigare benämnd Beacon Island, 
 Upajjana, ö i Nunavut, tidigare benämnd Beacon Island,